Die Italian Open 1989 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Rom. Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 8. bis 14. Mai 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Rom